EVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fauville, Évreux, Francia